Термин Тест може се односити на:
 Тест, стандардизован поступак научне, логичке или емпиријске провере тачности
 Позоришну представу Тест, премијерно изведену 2013. године